Gemeindebrandinspektor steht für:

 Gemeindebrandinspektor (Hessen), eine Führungsfunktion der Feuerwehr in Hessen
 ein Dienstgrad der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen, siehe Dienstgrade der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen